Konstantinowskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Konstantinowskaja (Archangelsk, Kotlasski), Dorf in der Oblast Archangelsk, Kotlasski rajon
 Konstantinowskaja (Archangelsk, Schenkurski), Dorf in der Oblast Archangelsk, Schenkurski rajon
 Konstantinowskaja (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Konstantinowskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Konstantinowskaja (Stawropol), Staniza in der Region Stawropol

sowie der ehemalige Name von:
 Konstantinowka (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Konstantinowsk, Stadt in der Oblast Rostow

Siehe auch:
 Konstantinowski (Begriffsklärungsseite)